Marliave ist der Familienname folgender Personen:

 François de Marliave (1874–1953), französischer Maler
 Joseph de Marliave (1873–1914), französischer Musikkritiker
 Olivier de Marliave, französischer Journalist